Premier Division 2016-2017 – edizione della competizione di calcio maschile gibilterrina 
 Premier Division 2016-2017 – edizione della competizione di calcio maschile sudafricana